Webinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Webinger (1885–1956), österreichischer Philologe
 Hugo Webinger (1878–1944), österreichischer Zeitungskorrespondent und Liederdichter